Нічний режим () — технологія, що забезпечує формування у вечірній та нічний час зображень із переважно теплих відтінків кольору задля відповідності до психологічного стану людини. Спосіб направлений насамперед на зменшення синьої складової в загальному спектрі сформованого зображення пристрою, задля того щоб організм людини почав продукувати гормон сну мелатонін, тобто для запобіганню безсонню.
Технологія застосовуються комп'ютерних додатків, які в різній засіб її реалізують. Найбільш відомі механізми втілюють:
  змінення кольорової гами або/та інтенсивності підсвічування екрану пристрою;
  змінення правил рендерингу зображення.

Див. також 
  Біологічні ритми
  Біологічний годинник
  Сон

Примітки 

Інформатика